Biografies:
Pompei (gramàtic), gramàtic llatí.
Pompei Catussa, artista romà 
Pompei Paulí, militar romà
Pompei Planta, prefecte d'Egipte
 Toponímia: Pompei  Pompeia (Nàpols), municipi italià de la província de Nàpols, a la Campània